De Europese kampioenschappen mountainbike 2001 waren de elfde editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden in Sankt Wendel, Duitsland, op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus 2001. De junioren kwamen op de eerste dag in actie op het onderdeel cross country, de senioren op de tweede en laatste dag, eveneens op het onderdeel cross country.

Junioren

Mannen (U21)

Vrouwen (U21)

Beloften

Mannen (U23)

Senioren

Mannen
42,6 km

Vrouwen
35,5 km

Medaillespiegel 

2001
Mountainbike, EK 2001
Wielerwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Saarland
St. Wendel
Mountainbike